Les ammophiles (Ammophila du grec "ammos", sable et philo "qui aime") désignent deux genres dans la classification phylogénique des espèces vivantes :
 le genre Ammophila Kirby, 1798 : (Ammophile en français) d'insectes hyménoptères de la famille des Sphecidae ;
 le genre Ammophila Host, 1809 : (Ammophile en français) de plantes à fleurs de la famille des Poaceae ;
et une espèce d'insectes :
 Podalonia hirsuta (Ammophile hérissée en français), une espèce d'insectes hyménoptères.

Homonymie en biologie